Rennpass bezeichnet
 eine Gangart beim Pferd, siehe Pferdegangart#Rennpass
 einen Identifikationsausweis für Teilnehmer bei sportlichen Wettkämpfen, siehe Wettkampfausweis